W Polsce
 Miączyn – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn 
 Miączyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą
 Miączyn – gromada

Zobacz też: Miączyn Duży, Miączyn Mały, Miączyn-Kolonia, Miączynek